Mika kan syfta på

 Mika – en profet verksam i Israel under 700-talet f.Kr.
 Mika (sångare) – en brittisk sångare
 Mika (tecknad serie) – en svensk tecknad serie, bland annat publicerad i serietidningen med samma namn